Усаново — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области. Входит в состав Есеновического сельского поселения.

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР деревня Пипиково переименована в Усаново, в память о Герое Советского Союза Усанове Константине Яковлевиче.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вышневолоцкого района